Памятник воинам-интернационалистам:
 Памятник воинам-интернационалистам — в Донецке
 Памятник воину-интернационалисту — в Ижевске
 Памятник воинам-интернационалистам — в Красноярске
 Памятник воинам-интернационалистам — в Москве на Поклонной горе
 Памятник воинам-интернационалистам — в Николаеве
Памятник воинам-интернационалистам  — в Самаре
Мемориал погибшим в необъявленных войнах — в Самаре

См. также 
 Памятник погибшим воинам-афганцам
 Памятник «Чёрный тюльпан»

Памятники Афганской войны (1979—1989)